

События 
 Строительство самой неприступной мусульманской крепости на берегу реки Дуэро — замка Гормас.
 Около 965 — Исландия поделена на четыре четверти. У каждой свой тинг и свой суд.
 Возвращение Византией Сицилии.
 Иоанн Цимисхий получает титул дуки. Весна — Осада Никифором Фокой Тарса. Лето — Город сдался.
 Основание Сицилийского эмирата.

Русь 
 Поход князя Святослава Игоревича на Волжскую Булгарию, далее через Северный Кавказ на Азовское море и в ладьях в верх по Дону. В походе разгромлена столица волжских булгар г. Болгар.
 Поход киевского князя Святослава Игоревича на Хазарский каганат, разгром войска под командованием кагана князем Святославом, захват хазарского города Саркела (Белая Вежа), столица хазар г. Итиль и, возможно, Тмуторокани.

Родились 
 Сэй Сёнагон — (965—1010?) японская писательница, автор «Записок у изголовья».

Скончались 

 Бруно (925—965), архиепископ Колоннский, брат Оттона I.
 Лев VIII (папа римский).
 Геро I Железный, правитель Северной марки.

См. также

Примечания